Астидамия:

 Астидамия
 Астидамия (дочь Аминтора)